Fryderyk I (ok. 912-978/981) – książę Górnej Lotaryngii 959-978
Fryderyk (I), numerowany też Fryderyk II w ramach dynastii (1003-1065) – książę Dolnej Lotaryngii 1046-1065 z dynastii Luksemburgów, hrabia Antwerpii 1046-1049, wójt Stablo i Malmedy 1047-1065
 Fryderyk I Szwabski (1050-1105) – książę Szwabii 1079-1105
 Fryderyk I Barbarossa (ok. 1125-1190) – król Niemiec i Burgundii 1152-1190, król Włoch i cesarz 1155-1190; książę Szwabii jako Fryderyk III
 Fryderyk I Lotaryński (ok. 1143-1206) – książę Lotaryngii 1205-1206
 Fryderyk I Babenberg (ok. 1175-1198) – książę Austrii 1194-1198
 Fryderyk I (1249-1268) – margrabia Badenii 1250-1268, pretendent do tytułów księcia Austrii i Styrii
Fryderyk I (zm. 1311) – polski duchowny katolicki, biskup lubuski 1305-1311
 Fryderyk I Dzielny (1257-1323) – margrabia Miśni i landgraf Turyngii 1298-1323
 Fryderyk I Piękny (1289-1330) – książę Austrii 1308-1330; król rzymsko-niemiecki jako Fryderyk III
Fryderyk I (zm. 1355) – Książę Aten w latach 1348-1355, hrabia Malty
Fryderyk I (ok. 1357-1400) – książę Brunszwiku 1373-1400 z dynastii Welfów, przez część elektorów wybrany królem Niemiec w 1400 roku
 Fryderyk I Kłótnik (1370-1428) – margrabia Miśni 1407-1428, książę saski 1423-1428
 Fryderyk I Hohenzollern (1371-1440) – elektor Brandenburgii 1415-1440; burgrabia Norymbergi jako Fryderyk VI
 Fryderyk I Wittelsbach (1425-1476) – elektor Palatynatu 1449-1476
 Fryderyk I Gonzaga (1441-1484) – markiz Mantui 1478-1484
 Fryderyk I legnicki (1446-1488) – książę legnicki 1453-1488 i brzeski 1481-1488
 Fryderyk I Oldenburg (1471-1533) – król Danii i Norwegii 1523-1533
 Fryderyk I (1557-1608) – książę Wirtembergii 1593-1608
 Fryderyk I (1585-1638) – landgraf Hesji-Homburg 1632-1638
Fryderyk I (1646-1691) – książę Saksonii w księstwie Saksonii-Gothy-Altenburga 1674-1691
 Fryderyk I Pruski (1657-1713) – król w Prusach 1701-1713; margrabia Brandenburgii jako Fryderyk III
 Fryderyk I Heski (1676-1751) – król Szwecji 1720-1751, landgraf Hesji-Kassel 1730-1751
 Fryderyk I Wirtemberski (1754-1816) – król Wirtembergii 1806-1816; książę Wirtembergii jako Fryderyk II
 Fryderyk I Praschma (1786-1860) – pan Niemodlina 1822-1860
 Fryderyk I Badeński (1826-1907) – wielki książę Badenii 1856-1907
Fryderyk I Anhalcki (1831-1904) – książę Anhaltu 1871-1904 z dynastii askańskiej